Gomberg ist der Familienname folgender Personen:

 Maxine Cooper Gomberg (1924–2009), US-amerikanische Schauspielerin
 Dorian Electra Fridkin Gomberg (* 1992), US-amerikanische genderfluide Musikerin, bekannt als Dorian Electra
 Moses Gomberg (1866–1947), ukrainischstämmiger US-amerikanischer Chemiker
 Sy Gomberg (1918–2001), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Gomberg-Bachmann-Reaktion, 1924 entwickelte Reaktion zur Synthese von Diarylen aus Diazoniumsalzen
 Gomberg-Radikalreaktion